Robelin est le nom d'une famille d'ingénieurs d'origine parisienne qu'il est assez difficile de distinguer les uns des autres dans la correspondance de Vauban. 
 Un  Robelin est mentionné comme entrepreneur des jetées de Dunkerque en 1671. 

 Isaac Robelin est reçu ingénieur du Roi en 1668. Il est chargé, en 1686, de la construction de l'aqueduc de Maintenon sur le canal de l'Eure, quand Vauban le recommande à M. Le Peletier pour être directeur des fortifications des places de l'Artois (). "Il est très capable - écrit Vauban - homme de bien, plein d'honneur et de probité feu M. de Louvois avait une entière confiance en lui." Il est directeur des ouvrages d'Abbeville, Montreuil, Boulogne, Ardres, Aire et Saint-Omer. 

 Son fils Isaac Robelin l'assiste à la construction de l'aqueduc de Maintenon, avant d'être nommé directeur des places de Franche-Comté en 1689 et de passer, en 1704, à la direction de Brest où il reste jusqu'à sa mort en 1728. 

 En 1705,  Charles Robelin, neveu d'Isaac père, lui succède à Saint-Omer , puis est nommé maréchal de camp après la défense d'Aire. Il déserte en 1719, passe en Espagne où il est élevé au grade de lieutenant-général et doté d'une pension considérable. 
Une autre branche de la famille comprend des maîtres maçons à Paris et en province. Les membres de cette branche sont liés à d'autres familles de maçons parisiens :
 Adam Robelin
 Jacques Robelin
 Jonas Robelin
 Marc Robelin

Autre personnalité 
 Stéphane Robelin (?-), réalisateur français.
Cendrine Robelin, réalisatrice française

Patronyme français